Лахат:

  — округ в Индонезии;
  — город в Индонезии;
 Лахат, Шломо — израильский военный и политический деятель;
 LAHAT — израильская противотанковая управляемая ракета.